Dies ist eine Liste der Museen in Kamenz:

 Klosterkirche und Sakralmuseum St. Annen, siehe Klosterkirche St. Annen (Kamenz)
 Lessing-Museum (Kamenz)
 Museum der Westlausitz Kamenz

Kamenz
Kamenz